

Persone 
Abraham-Louis Breguet – orologiaio e inventore svizzero
Louis Breguet – orologiaio svizzero
Louis Charles Breguet – inventore dell'elicottero

Altro 
Breguet – manifattura orologiera svizzera
Société anonyme des ateliers d'aviation Louis Breguet – azienda aeronautica francese